Боря́тин — название населённых пунктов на Украине:

 Борятин — село в Романовском районе Житомирской области.
 Борятин — село в Сокальском районе Львовской области.

См. также 
 Боратин